Gabba est une variante du terme gabber, surtout employée dans un contexte anglophone. Gabber provient du mot de l'argot néerlandais (bargoens) issu du yiddish et signifiant  ou . On peut également le rapprocher du verbe to gab, qui signifie « papoter ». Ceci peut faire référence à :

Musique 
 La musique gabba, genre de musique électronique néerlandaise, dont les sous-genres sont parfois également appelés gabba :
 Le early hardcore, sous-genre de la musique hardcore des années 1990 proche du speedcore.
 Le mainstream hardcore, sous-genre de la musique hardcore des années 2000, représentant une évolution du early hardcore.
 Gabba Front Berlin, groupe allemand de techno hardcore, principalement gabber.

Sports 
 The Gabba, surnom du terrain de cricket de Brisbane.

Télévision 
 Yo Gabba Gabba!, une série télévisée américaine pour enfants.

Géographie 
 , une île du détroit de Torres.
 Gabba, une rivière d'Éthiopie.

Personne 
Gabba est également un patronyme italien.
  (1865-1920), juriste italien, frère de Luigi (1841-1916), chimiste italien.
 , footballeur italien.
  (1927 – 2013), historien italien.
 , militaire et homme politique italien.

Voir aussi 
 « Gabba gabba hey! », sorte de slogan du groupe des Ramones, tiré de leur chanson Pinhead.
 Gabba-skin, type de skinhead rattaché au mouvement gabber.
 .
 .

Patronyme italien